Seelaus steht für

 Seeläuse (Caligidae), Familie der Ruderfußkrebse
 Markus Seelaus